Famiglia Soffiatromba (Hornblower) – famiglia hobbit de Il Signore degli Anelli
 Horatio Hornblower – personaggio immaginario creato dallo scrittore Cecil Scott Forester
 Hornblower – miniserie televisiva britannica ispirata ai romanzi di Cecil Scott Forester
 Simon Hornblower (1949) – accademico britannico